

Sigle 
 Elliptical Curve Cryptography – crittografia ellittica, sistema crittografico basato su curve ellittiche
 Error-correcting code – sistemi di correzione degli errori
 Centro europeo dei consumatori

Codici 
 ECC – codice vettore ICAO di Europe Continental Airways

Altro 
 ecc. – abbreviazione di eccetera